Коппенбрюгге () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Хамельн-Пирмонт. Занимает площадь 89,81 км².

Коммуна подразделяется на 12 сельских округов.

Население 
Население составляет 7415 человек (на 31 декабря 2010 года).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии